William "Bill" Wylie, kanadski hokejist, * 15. julij 1928, Galt, Ontario, Kanada, † 24. november 1983. 

Igral je na položaju centra v različnih severnoameriških ligah. Najopaznejšo vlogo je imel v ligi NHL, čeprav je igral le na eni tekmi za moštvo New York Rangers. Ker ni dobil pomembnejše vloge v NHL, je odšel v USHL moštvo St. Paul Saints. Od tam se je preselil v Cincinnati in nato v Vancouver, kjer je 5 sezon igral v ligi WHL. Z moštvom Vancouver Canucks je dvakrat osvojil drugo mesto in obakrat se mu je za las izmuznil pokal President's Cup. Po treh sezonah v Kitchenerju se je vrnil v rodni Galt, kjer je tudi končal kariero. Kasneje je postal trener moštev Galt Terriers in Galt Hornets.

Pregled kariere

|-
| Brantford Lions
| OHA-B
| 44/45
|
| 12
| 10
| 20
| 30
| 
| 4 
|
| 4
| 2
| 1
| 3
| 
| 2
|-
| 
| 
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| Galt Red Wings
| OHA-Ml.
| 46/47
|
| 24
| 11
| 23
| 34
| 
| 16 
|
| 8
| 3
| 6
| 9
| 
| 0
|-
| Galt Rockets
| OHA-Ml.
| 47/48
|
| 28
| 26
| 27
| 53
| 
| 10 
|
| 8
| 6
| 10
| 16
| 
| 6
|-
| Quebec Aces
| QSHL
| 48/49
|
| 55
| 18
| 33
| 51
| 
| 22 
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| Quebec Aces
| QSHL
| 49/50
|
| 55
| 15
| 24
| 39
| 
| 14 
|
| 12
| 3
| 12
| 15
| 
| 6
|-
| New York Rovers
| EAHL
| 50/51
|
| 48
| 23
| 35
| 58
| 
| 10 
|
| 6
| 1
| 5
| 6
| 
| 0
|-
| St. Paul Saints
| USHL
| 50/51
|
| 2
| 1
| 1
| 2
| 
| 0 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| New York Rangers
| NHL
| 50/51
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 0 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| Cincinnati Mohawks
| AHL
| 51/52
|
| 68
| 21
| 32
| 53
| 
| 10 
|
| 7
| 2
| 3
| 5
| 
| 0
|-
| Vancouver Canucks
| WHL
| 52/53
|
| 48
| 9
| 19
| 28
| 
| 4 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| Vancouver Canucks
| WHL
| 53/54
|
| 54
| 13
| 26
| 39
| 
| 6 
|
| 13
| 1
| 6
| 7
| 
| 0
|-
| Vancouver Canucks
| WHL
| 54/55
|
| 56
| 9
| 35
| 44
| 
| 4 
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| 
| 2
|-
| Vancouver Canucks
| WHL
| 55/56
|
| 49
| 13
| 31
| 44
| 
| 14 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| Vancouver Canucks
| WHL
| 56/57
|
| 68
| 18
| 52
| 70
| 
| 16 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| Kitchener-Waterloo Dutchmen
| OHA-Sr.
| 57/58
|
| 50
| 18
| 45
| 63
| 
| 8 
|
| 14
| 6
| 14
| 20
| 
| 0
|-
| Kitchener-Waterloo Dutchmen
| Pokal Allan
| 57/58
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| 
| 0 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| Kitchener-Waterloo Dutchmen
| OHA-Sr.
| 58/59
|
| 54
| 20
| 55
| 75
| 
| 4 
|
| 11
| 5
| 9
| 14
| 
| 0
|-
| Kitchener-Waterloo Dutchmen
| OHA-Sr.
| 59/60
|
| 20
| 5
| 13
| 18
| 
| 0 
|
| 8
| 0
| 6
| 6
| 
| 0
|-
| Galt Terriers
| Ekshib.
| 60/61
|
| 4
| 4
| 8
| 12
| 
| 2 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| Galt Terriers
| Pokal Allan
| 60/61
|
| 12
| 4
| 12
| 16
| 
| 0 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| Galt Terriers
| OHA-Sr.
| 61/62
|
| 19
| 13
| 18
| 31
| 
| 2 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| Galt Terriers
| OHA-Sr.
| 62/63
|
| 9
| 3
| 4
| 7
| 
| 0 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 741
| bgcolor="#7FFF00" | 232
| bgcolor="#7FFF00" | 514
| bgcolor="#7FFF00" | 746
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 146
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 97
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | 74
| bgcolor="#7FFF00" | 104
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 18
|}

Viri

Glej tudi
Seznam hokejistov, ki so v ligi NHL igrali na eni tekmi

Zunanje povezave
 
 

Kanadski hokejski centralni napadalci
Kanadski hokejski trenerji
Hokejisti Brantford Lions
Hokejisti Galt Red Wings
Hokejisti Galt Rockets
Hokejisti Quebec Aces
Hokejisti New York Rovers
Hokejisti St. Paul Saints (AHA)
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Cincinnati Mohawks
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti Kitchener-Waterloo Dutchmen
Hokejisti Galt Terriers
Trenerji Galt Terriers
Trenerji Galt Hornets